Alexander 2. kan referere til:

 Alexander 2. af Makedonien, Konge af Makedonien fra 370 til 368 f.Kr.
 Alexander 2. af Epirus (død 260 f.Kr.), konge af Epirus i 272 f.Kr.
 Alexander 2. Zabinas af Seleukideriget (død 123 f.Kr.), konge af Seleukideriget 128 til 123 f.Kr.
 Pave Alexander 2., pave fra 1061 til 1073
 Alexander 2. af Skotland (1198–1249), konge af skotterne
 Alexander 2. af Imereti (1478, 1483–1510), konge af Georgien og af Imereti
 Alexander 2. af Kakheti (1574–1605), konge af Kakheti
 Alexander 2. af Rusland (1818–1881), tsar af Rusland